Kostanjevica na Krki (it. Costagnevizza) – comune
 Kostanjevica na Krasu (it. Castagnevizza del Carso) – frazione del comune di Merna-Castagnevizza